Вільма́нь-л'Аржантьє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 65 км на захід від Монпельє.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 187 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 452,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вільмань-л'Аржантьєр на сайті французького Національного інституту географії
 Вільмань-л'Аржантьєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільмань-л'Аржантьєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільмань-л'Аржантьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільмань-л'Аржантьєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Еро

Примітки 

Муніципалітети департаменту Еро